Vilares puede referirse a:
 Vilares (Aranga), lugar español de la parroquia y municipio de Aranga, provincia de La Coruña, Galicia.
 Vilares (Murça), antigua freguesia portuguesa del municipio de Murça, distrito de Vila Real.
 Vilares (Trancoso), antigua freguesia portuguesa del municipio de Trancoso, distrito de Guarda.
 Vilares de Vilariça, freguesia portuguesa del municipio de Alfãdega da Fé, distrito de Braganza.
 Vilares e Carnicães, freguesia portuguesa del municipio de Trancoso, distrito de Guarda.